Feinhals ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Feinhals (1869–1940), deutscher Baritonist und Hofopernsänger in München
 Johann Jakob Feinhals (1702–1769), fiktiver deutscher Theologe, Botaniker und Philosoph